

Градови са преко милион становника

Градови са мање од милион становника